Il doppio maschile del TEAN International 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Jonathan Marray e Jamie Murray erano i detentori del titolo, ma Marray non ha partecipato.

Jamie Murray ha fatto coppia con Jeff Coetzee, ma ha perso nel 1º turno contro Rammez Junaid e Niko Karagiannis.

Farruch Dustov e Bertram Steinberger hanno battuto in finale Roy Bruggeling e Bas van der Valk 6–4, 6–1.

Teste di serie

 Jeff Coetzee /  Jamie Murray (primo turno)
 Andreas Beck /  Philipp Marx (primo turno)

 Antal van der Duim /  Boy Westerhof (quarti di finale) 
 Andrea Arnaboldi /  Thomas Fabbiano (quarti di finale)

Tabellone

Note 

TEAN International 2010